Прокино — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.

Входит в состав Пиксимовского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Пиксимовский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Липина Бора — 41 км, до центра муниципального образования деревни Пиксимово — 1 км. Ближайшие населённые пункты — Исаково, Пиксимово, Ростани.

По переписи 2002 года население — 27 человек (11 мужчин, 16 женщин). Преобладающая национальность — русские (96 %).

Примечания

Ссылки 
 Прокино в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вашкинского района